Étienne Froidevaux (né le  à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 
Il commence sa carrière en 2006 avec le SC Langenthal, en LNB, où il ne dispute qu'un seul match.

L'année suivante, il partage sa saison entre les juniors du CP Berne et le Young Sprinters HC : il joue cinq matchs en LNB avec les Neuchâtelois puis rejoint la LNA avec la première équipe du CP Berne. Il quitte son club formateur en 2012, sur un titre de vice-champion de Suisse, pour aller aux SCL Tigers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 ||  ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| CP Berne || Jr. Élites A || 46 || 9 || 31 || 40 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 ||SC Langenthal ||LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Suisse M20||LNB ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || CP Berne || Jr. Élites A || 35 || 20 || 27 || 47 || 42 || 14 || 5 || 5 || 10 || 20
|-
| 2007-2008 ||CP Berne|| LNA|| 27|| 1|| 7|| 8|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Young Sprinters HC|| LNB|| 20|| 4|| 4|| 8|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Suisse M20||LNB ||3 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || CP Berne || Jr. Élites A || - || - || - || - || -|| 10 || 5 || 3 || 8 || 8
|-
| 2008-2009 ||CP Berne|| LNA|| 46|| 5|| 8|| 13|| 24|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || Young Sprinters HC|| LNB|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Suisse M20||LNB ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| CP Berne|| LNA|| 36|| 4|| 10|| 14|| 14|| 15|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 50|| 5|| 5|| 10|| 10|| 11|| 2|| 2|| 4||0 
|-
| 2011-2012|| CP Berne|| LNA|| 50|| 6|| 4|| 10|| 12|| 17|| 3|| 5|| 8||18 
|-
| 2012-2013|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 42|| 8|| 6|| 14|| 24|| 18|| 3|| 6|| 9||6
|-
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 49 || 9 || 10 || 19 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 50 || 13 || 10 || 23 || 22 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|- 
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 50 || 15 || 13 || 28 || 22 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|- 
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 49 || 13 || 11 || 24 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 
|- 
| 2017-2018 || Lausanne HC || NL || 50||12||14||26||26||6 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || NL || 45 || 4 || 4 || 8 || 14 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || NL || 50||2||3||5||22||-||-||-||-||- 
|-
|2020-2021 || Lausanne HC || NL || 41||5||5||10||18||6||0||0||0||0
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || NL ||  || 

| 2007 || Suisse M18 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2007 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2008 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 5 || 6 || 4 
|- 
| 2008-2009 || CP Berne || Ligue des champions || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|- 
| 2009 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 5 || 2 || 4 || 6 || 2 
|- 
| 2014 || Suisse || Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|- 
| 2015-2016 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|- 
| 2016-2017 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 4 || 1 || 3 || 4 || 3
|- 
| 2017-2018 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2018-2019 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2019-2020 || Lausanne HC || Ligue des champions || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 
|- 
| 2019-2020 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 1 || 0 || 1 || 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Bienne
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Lausanne HC
Attaquant de hockey sur glace